Billy Gray – chitarrista britannico
 Billy Gray – attore statunitense (1904-1978)
 Billy Gray – attore statunitense (1938)